Гедымин — фамилия. Известные носители:
 Гедымин, Андрей Войцехович (7 января 1909 — 19??) — советский географ-картограф.
 Гедымин, Анна Юрьевна (род. 1961) — русская поэтесса, журналистка, прозаик и переводчик.

См. также 
 Гедимин